Antonino puede hacer referencia a lo siguiente:

 Antonino, nombre propio masculino.
 Antonino (cantante), cantante italiano.
 Antonino de Plasencia, mártir cristiano del siglo III.
 Antonino Liberal, escritor griego del siglo II o III.
 Antonino Pío, emperador romano del siglo II.